

Надеждинська сільська рада — сільське поселення, Іглінський район, Башкортостан
 Надеждинська сільська рада — сільське поселення, Сарактаський район, Оренбурзька область

Надеждинська сільська рада — сільська рада, Запорізька область, Приазовський район
 Надеждинська сільська рада — сільська рада, Одеська область, Саратський район
 Надеждинська сільська рада — сільська рада, Полтавська область, Диканський район
 Надеждинська сільська рада — сільська рада, Харківська область, Близнюківський район